Питсборо има више значења:
 Питсборо (Индијана)
 Питсборо (Мисисипи)
 Питсборо (Северна Каролина)